Премия Юлия Эдгара Лилиенфельда () — ежегодная награда за особый вклад в развитие физики. Учреждена в честь физика Юлия Лилиенфельда в 1988 году Американским физическим обществом по завещанию супруги учёного, Беатрис Лилиенфельд. Приз включает в себя денежную сумму в размере 10 000 долларов США, сертификат с записью о научном вкладе лауреата, а также предоставляет право на чтение трёх лекций на собрании Американского физического общества и в исследовательских институтах перед студентами.

Лауреаты 

 1989: Дэвид Мермин
 1990: Майкл Берри
 1991: Дэниел Клеппнер
 1992: Алан Гут и Клод Коэн-Таннуджи
 1993: 
 1994: Марвин Коэн
 1995: Валентин Телегди
 1996: Кип Торн
 1997: Майкл Тёрнер
 1998: 
 1999: Стивен Хокинг
 2000: 
 2001: Лоуренс Краусс
 
 2003: Фрэнк Вильчек
 2004: 
 2005: 
 2006: Михаил Шифман
 2007: Лиза Рэндалл
 2008: 
 2009: 
 2010:  и Шломо Хавлин
 2011: 
 2012: 
 2013: Маргарет Геллер
 2014: Эдвард Отт
 2015: Авшалом, Дэвид
 2016: Дэвид Пайнс
 2017: Мартин Джон Рис
 2018: Наоми Халас
 2019: 
 2020: 
 2021: 
 2022:

Ссылки 
 Julius Edgar Lilienfeld Prize 

Награды, появившиеся в 1988 году
Награды Американского физического общества
Премии США
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту